Лауб () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Лауб, Габриэль (1928—1998) — писатель и журналист, известен своими афоризмами.
 Лауб, Фердинанд (1832—1875) — чешский скрипач, композитор и педагог.
 Лауб, Якоб (1884—1962) — австрийский физик.

См. также 
 Лаубе
 Лаубер